L'édition masculine 1999 du tournoi de tennis du Canada s'est déroulé du 2 au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  tournoi de la catégorie Masters 1000 de la saison 1999.

Faits marquants 
 Thomas Johansson remporte le tournoi en simple en battant Ievgueni Kafelnikov en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, la paire Björkman/Rafter s'impose en finale face au duo Black/Ferreira pour emporter leur  et dernier titre ensemble ( et dernier titre en carrière en double pour Rafter et  pour Björkman).

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Canada 1999 (tournoi féminin)
 Saison 1999 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi (Coupe Rogers)
 
 

ATP 1999
Sport au Canada en 1999
Canada
Tennis en août 1999